Die 208. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  208. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  208. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  208ª Divisione costiera (Königreich Italien)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern